HMS Devonshire je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Devonshire (1692) 
 HMS Devonshire (1710) 
 HMS Devonshire (1745) 
 HMS Devonshire (1804) 
 HMS Devonshire (1812) 
 HMS Devonshire (1904) 
 HMS Devonshire (39) 
 HMS Devonshire (D02)

Devonshire